Az 1948. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női távolugrás versenyszámát augusztus 4-én rendezték a Wembley Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női távolugrásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező 
Az eredeti dokumentumokban csak a legjobb ugrást dokumentálták.

Döntő 
A döntőt augusztus 4-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1948. évi nyári olimpiai játékokon